Ferdinand I av Österrike, född 19 april 1793 och död 29 juni 1875; kung av Ungern från 1830 och av Böhmen från 1836, kejsare av Österrike 1835–1848. Kallad "den godmodige" (tyska der Gütige). Son till den tysk-romerske kejsaren Frans II och hans dubbelkusin Maria Teresa av Neapel och Sicilien.

Ferdinand I var på grund av såväl kroppslig som själslig svaghet oförmögen att regera: bland annat led han av epilepsi och vattenskalle. Riket styrdes därför av en statskonferens, som bestod av ärkehertigarna Ludvig och Frans Karl samt furst Klemens von Metternich och greve Kolowrat.

Då 1848 års revolutioner bröt ut, lät Ferdinand avskeda Metternich och flydde själv till Olmütz, där han abdikerade till förmån för sin brorson Frans Josef. Ferdinand I tillbringade resten av sitt liv i Prag.

År 1831 blev han bortgift med Maria Anna av Savojen, dotter till Viktor Emanuel I av Sardinien. Äktenskapet var barnlöst – det blev troligtvis aldrig fullbordat.

Referenser

Externa länkar
Biografi

Österrikes regenter
Huset Habsburg
Kejsare
Födda 1793
Avlidna 1875
Män
Mottagare av Sankt Stefansorden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Personer i Österrike under 1800-talet
Mottagare av Serafimerorden